Tambo steht für:
 Tambo (Inka), Botenhütte der Chaski
 Tambō, Kampfsportwaffe aus Okinawa

Tambo  heißen folgende geographische Objekte:
 Tambo (Queensland), Stadt in Australien
 Tambo (Liriuni), Ortschaft am Río Liriuni imDepartamento Cochabamba, Bolivien
 Tambo Huayco, Ortschaft im Municipio Cotagaita im Departamento Potosí, Bolivien
 Tambo Khasa, Ortschaft im Municipio San Lucas im Departamento Chuquisaca, Bolivien
 Tambo Quemado, Ortschaft im Municipio Curahuara de Carangas im Departamento Oruro, Bolivien
 Tambo Tambillo, Ortschaft in der Provinz Ladislao Cabrera im Departamento Oruro, Bolivien
 Pizzo Tambo, auch Tambohorn, Gipfel im Splügengebiet, höchster Berg der Tambogruppe, zwischen Graubünden, Schweiz und Sondrio, Italien,
 Tambo Quemado (Lucanas), Ortschaft im Distrikt Leoncio Prade in der Provinz Lucanas, Peru 
 Tambomachay, Wasserheiligtum aus der Inka-Zeit in Cuzco, Peru
 OR Tambo, Bezirk in der Provinz Ostkap, Südafrika

Tambo ist der Name folgender Personen:
 Kukamunburra (1861–1884), auch bekannt als Jimmy Tambo, Tambo oder Tambo Tambo, australischer Aborigine, der in Völkerschauen in den USA als Kannibale auftreten musste
 Adelaide Tambo (1929–2007), südafrikanische Politikerin
 Oliver Tambo (1917–1993), südafrikanischer Politiker

Siehe auch:
 El Tambo
 Río Tambo
 Tanbo